Silver King steht für
Avro 528, Flugzeug
 Silver King Ranch
Siehe auch:
 Cobalt Silver Kings